Gaël Clichy (Toulouse, 26 juli 1985) is een Franse voetballer die bij voorkeur als linksback speelt. Hij tekende in juli 2017 een contract tot 2020 bij Istanbul Başakşehir, dat hem transfervrij inlijfde na zijn vertrek bij Manchester City. Clichy debuteerde in 2008 in het Frans voetbalelftal.

Clubcarrière
Voordat Clichy bij Arsenal tekende, speelde hij bij AS Cannes. Op 28 oktober 2003 maakte Clichy zijn debuut voor Arsenal, in een thuiswedstrijd tegen Rotherham United. Na het vertrek van Ashley Cole speelde hij linksback. Clichy werd later de vaste linksback van Arsenal, met nummer 22. Op 4 juli 2011 werd bekendgemaakt dat Clichy voor zeven miljoen euro de overstap zou maken naar Manchester City omdat hij zijn contract niet wilde verlengen bij Arsenal.

Aan het einde van het seizoen 2016/17 werd zijn contract niet verlengd door de Engelse club. Hetzelfde gold voor zijn collega's Willy Caballero, Jesús Navas en Bacary Sagna. Hij speelde 203 officiële duels voor de Premier League-club, waarmee hij twee keer kampioen van Engeland werd. Clichy tekende in juli 2017 een contract tot 2020 bij Istanbul Başakşehir, de nummer vier van de Süper Lig in het voorgaande seizoen. Met de club werd hij in het seizoen 2019/20 landkampioen waarna zijn contract afliep. In december 2020 ging hij naar het Zwitserse Servette.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
In 2007 werd Clichy voor het eerst opgeroepen voor het Franse nationale elftal, maar pas in september 2008 speelde hij zijn eerste interland, een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2010 tegen Servië. Pas na dit WK kon Clichy een vast plekje veroveren in het nationale elftal. Hij nam met Les Bleus deel aan het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van bondscoach Laurent Blanc in de kwartfinales werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje: 2-0.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Arsenal FC
 Lijst van spelers van Manchester City FC

Clichy, Gael